KMZ steht für:
 das Datenformat KMZ, siehe Keyhole Markup Language
 die Motorradfirma KMZ (zu Dnepr (Motorradmarke), Ukraine)
 die Maschinenbau- und Optikfirma Krasnogorski sawod in Krasnogorsk, Russland
 Körper-Massen-Zahl, siehe Body-Mass-Index
 Kreismedienzentrum, siehe auch Medienzentrum
 Comores Aviation (ICAO-Code), komorische Fluggesellschaft

kmz steht für:
 Chorasan-türkische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung